Child ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Gardner Child (1908–1991), amerikanischer Mediziner, siehe Child-Pugh-Score
 Charles Manning Child (1869–1954), amerikanischer Zoologe
 Chris Child, US-amerikanischer Komponist und Musiker
 Christine Child (* 1944), britische Judoka
 Desmond Child (* 1953), US-amerikanischer Songschreiber, Komponist und Produzent
 Eilidh Child (* 1987), britische Leichtathletin, siehe Eilidh Doyle
 Francis James Child (1825–1896), US-amerikanischer Philologe, Volkskundler und Professor für Rhetorik an der Harvard University
 George Child Villiers, 8. Earl of Jersey (1873–1923), britischer Bankier und Politiker der Conservative Party, Oberhausmitglied
 Jack B. Child, US-amerikanischer Amateurastronom
 Jane Child (* 1967), kanadische Musikerin und Popularmusiksängerin

 Josiah Child (1630–1699), britischer Kaufmann und Ökonom
 Julia Child (1912–2004), US-amerikanische Köchin und Kochbuchautorin
 Lauren Child (* 1967), britische Bilderbuchkünstlerin und Autorin
 Lee Child (* 1954), britisch-amerikanischer Thrillerautor
 Lincoln Child (* 1957), US-amerikanischer Schriftsteller
 Lydia Maria Child (1802–1880), US-amerikanische Schriftstellerin und Frauenrechtlerin
 Thomas Child junior (1818–1869), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Victor Child-Villiers, 7. Earl of Jersey (1845–1915), britischer Politiker
 William Child (1606–1697), englischer Komponist und Organist des Barock
 William Child-Villiers, 10. Earl of Jersey (* 1976), britischer Peer, Filmproduzent, Schauspieler und Schriftsteller

The Child bezeichnet den englischsprachigen Titel folgender Spielfilme:
 Das Kind (2005), französisch-belgischer Film 
 eine Episode der Star-Trek-Fernsehserie Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert

Siehe auch:
 Cape Child
 Children
 Child-Pugh-Score als Klassifikation der Leberzirrhose 
 Child Rocks, Inselgruppe vor der Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika